Аројо Каризал има више значења:

 Аројо Каризал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Каризал (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику